Nettoempfänger und das Gegenteil Nettozahler bezeichnet:
 ein EU-Land, das mehr/weniger EU-Mittel für Strukturförderung u. Ä. erhält, als es an Beiträgen an die Union zahlt, siehe Haushalt der Europäischen Union#Nettozahlerdebatte
 ein deutsches Land, das zu den Geber-/Nehmerländern des Finanzausgleiches zählt, siehe Länderfinanzausgleich
 den Teil der Versicherten, der höhere/niedrigere Ausgaben verursacht, als er an Beiträgen einzahlt, siehe Versicherung (Kollektiv)
 Personen, die finanzielle Zuwendungen der Sozialfürsorge vom Staat erhalten, siehe  Sozialhaushalt